Kakao M (Какао Эм, ; ранее Seoul Records, YBM Seoul Records и LOEN Entertainment) — южнокорейская звукозаписывающая компания и агентство по поиску талантов. Штаб-квартира находится в сеульском квартале Каннам.

По данным Корейской ассоциации производителей музыкального контента (한국음악콘텐츠산업협회) LOEN Entertainment стала самой прибыльной звукозаписывающей компанией в Южной Корее (45,8% от общего объёма) и второй по продажам альбомов (18.4%).

Лейбл был основан в 1978 году как дочерняя компания фирмы YBM Sisa, назывался тогда Seoul Records (서울음반) и в основном занимался производством обучающих кассет

Музыкальные исполнители

Лейбл Kakao M Tree

Награды

См. также 
 SK Group

Примечания

Ссылки 

   

 
Лейблы звукозаписи Республики Корея
Букинг-агентства
Лейблы звукозаписи, основанные в 1978 году
Компании Республики Корея
Поп-лейблы